Ingwelde bezeichnet:

 Ingwelde (Oper), eine Oper von Max von Schillings, uraufgeführt 1894 in Karlsruhe
 (561) Ingwelde, ein Asteroid des Hauptgürtels, 1905 entdeckt und nach der Oper benannt